Adzic, Adžić oder Adzić ist der Familienname folgender Personen:
 Blagoje Adžić (1932–2012), jugoslawischer General und Politiker
 Dragan Adžić (* 1969), montenegrinischer Handballspieler und -trainer
 Ivan Adzić (* 1973), serbischer Fußballspieler
 Radovan Adzić (* 1954), jugoslawischer Fußballspieler
 Silvio Adzic (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Željko Adzić (* 1965), kroatisch-australischer Fußballspieler